Osoby o tym nazwisku:
 Carl Henry Alström – szwedzki lekarz psychiatra
 Hanna Alström – szwedzka aktorka filmowa